I Goonies (The Goonies) – film del 1985
 The Goonies  – album del 1985

Videogiochi
 The Goonies  – videogioco del 1985 per vari computer
 The Goonies  – videogioco del 1986 per MSX
 The Goonies  – videogioco del 1986 per NES e altri